Il termine San Gabriel, nome in spagnolo dell'Arcangelo Gabriele, può riferirsi a:

San Gabriel – distretto della Costa Rica nel cantone di Aserrí
San Gabriel – città dell'Ecuador nella Provincia del Carchi
San Gabriel – municipalità delle Filippine nella Provincia di La Union
San Gabriel – comune del Guatemala nel Dipartimento di Suchitepéquez
San Gabriel – città degli Stati Uniti d'America nello Stato della California
 San Gabriel – comune messicano situato nello stato di Jalisco